Cette page contient les pages d'homonymie de Akigawa et Akikawa|秋川 / 璃川 / 秋河 / 淳川.

Patronyme 
Akigawa ou Akikawa est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1967-), ténor japonais.

Toponymie 

 Akigawa, ancienne ville japonaise fusionnée pour créer la ville d'Akiruno ;
 Gare d'Akigawa, à Akiruno ;
 , rivière dans la Métropole de Tokyo.

Voir aussi 
 , service de transport ferroviaire japonais